Knut Jonsson kan syfta på:

 Knut Jonsson (Aspenäsätten) (död 1347)
 Knut Jonsson (Tre Rosor) (död efter 1438)